

Lienden, village de la commune de Buren, dans le Gueldre
 Lienden, hameau de la commune de Wijchen, dans le Gueldre